Brandon Gignac, född 7 november 1997, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som är kontrakterad till New Jersey Devils i National Hockey League (NHL) och spelar för Binghamton Devils i American Hockey League (AHL). Han har tidigare spelat för Albany Devils i AHL och Cataractes de Shawinigan i Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Gignac draftades av New Jersey Devils i tredje rundan i 2016 års draft som 80:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Brandon Gignac NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Brandon Gignac hockey statistics and profile at hockeydb.com
Brandon Gignac – player profile at The Hockey News

Spelare i New Jersey Devils
Spelare i Binghamton Devils
Spelare i Albany Devils
Spelare valda i NHL Entry Draft 2016
Spelare i Cataractes de Shawinigan
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Kanadensiska ishockeyspelare
Idrottare från Québec
Personer från Repentigny
Levande personer
Födda 1997
Män
Spelare valda av New Jersey Devils i NHL Entry Draft
Spelare i Phénix du Collège Esther-Blondin